Dreposcia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av René Gabriel Jeannel 1922. Dreposcia ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Mycelbaggar
Dreposcia